

Anno 
 337 o 337 a.C.

Codici 
 337 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Zo-Se, presso Shanghai, in Cina
 337 – Prefisso telefonico di telefonia mobile in italia dell'operatore TIM

Matematica 
 337 – numero